Saint-Hilaire eller Saint Hilaire kan syfta på följande:

Geografi

Frankrike 
 Saint-Hilaire, Allier, kommun i departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Hilaire, Aude, kommun i departementet Aude i regionen Occitanien, 
 Saint-Hilaire, Doubs, kommun i departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Hilaire, Essonne, kommun i departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 Saint-Hilaire, Haute-Garonne, kommun i departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Saint-Hilaire, Haute-Loire, kommun i departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Hilaire, Isère, kommun i departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Hilaire, Lot, kommun i departementet Lot i regionen Occitanien, 
 Saint-Hilaire, Puy-de-Dôme, kommun i departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Hilaire-au-Temple, kommun i departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Saint-Hilaire-Bonneval, kommun i departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Hilaire-Cottes, kommun i departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte, kommun i departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Hilaire-de-Beauvoir, kommun i departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Saint-Hilaire-de-Brens, kommun i departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Hilaire-de-Brethmas, kommun i departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-Hilaire-de-Briouze, kommun i departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Hilaire-de-Chaléons, kommun i departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Hilaire-de-Clisson, kommun i departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Hilaire-de-Court, kommun i departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Hilaire-de-Gondilly, kommun i departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Hilaire-de-la-Côte, kommun i departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Hilaire-de-la-Noaille, kommun i departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Hilaire-de-Lavit, kommun i departementet Lozère i regionen Occitanien, 
 Saint-Hilaire-de-Loulay, kommun i departementet Vendée i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Hilaire-de-Lusignan, kommun i departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Hilaire-de-Riez, kommun i departementet Vendée i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Hilaire-des-Landes, kommun i departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Saint-Hilaire-des-Loges, kommun i departementet Vendée i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Hilaire-d'Estissac, kommun i departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Hilaire-de-Villefranche, kommun i departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Hilaire-de-Voust, kommun i departementet Vendée i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Hilaire-d'Ozilhan, kommun i departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-Hilaire-du-Bois, Charente-Maritime, kommun i departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Hilaire-du-Bois, Gironde, kommun i departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Hilaire-du-Harcouët, kommun i departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Hilaire-du-Maine, kommun i departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Hilaire-du-Rosier, kommun i departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Hilaire-en-Lignières, kommun i departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Hilaire-en-Morvan, kommun i departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Hilaire-en-Woëvre, kommun i departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Saint-Hilaire-Foissac, kommun i departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Hilaire-Fontaine, kommun i departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Hilaire-la-Croix, kommun i departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Hilaire-la-Forêt, kommun i departementet Vendée i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Hilaire-la-Gérard, kommun i departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Hilaire-la-Gravelle, kommun i departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Hilaire-la-Palud, kommun i departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Hilaire-la-Plaine, kommun i departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Hilaire-la-Treille, kommun i departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Hilaire-le-Château, kommun i departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Hilaire-le-Châtel, kommun i departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Hilaire-le-Grand, kommun i departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Saint-Hilaire-le-Petit, kommun i departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Saint-Hilaire-les-Andrésis, kommun i departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Hilaire-les-Courbes, kommun i departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Hilaire-les-Monges, kommun i departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Hilaire-les-Places, kommun i departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Hilaire-le-Vouhis, kommun i departementet Vendée i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Hilaire-lez-Cambrai, kommun i departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Hilaire-Luc, kommun i departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Hilaire-Petitville, kommun i departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Hilaire-Peyroux, kommun i departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, kommun i departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Hilaire-sous-Charlieu, kommun i departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Hilaire-sous-Romilly, kommun i departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Saint-Hilaire-sur-Benaize, kommun i departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Hilaire-sur-Erre, kommun i departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Hilaire-sur-Helpe, kommun i departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Hilaire-sur-Puiseaux, kommun i departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Hilaire-sur-Risle, kommun i departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Hilaire-Taurieux, kommun i departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine,

USA 

 Saint Hilaire (ort i USA), Minnesota, Pennington County,

Personer 
 Albert Geoffroy Saint-Hilaire (1835–1919), fransk zoologiste
 Augustin François César Prouvençal de Saint-Hilaire (1779–1853), fransk botaniker
 Émile Marco de Saint-Hilaire (1796–1887), fransk historiker
 Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772–1844), fransk zoolog
 Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805–1861), fransk zoolog
 Jean Henri Jaume Saint-Hilaire (1772–1845), fransk botaniker
 Jules Barthélemy-Saint-Hilaire (1805–1895), fransk lärd och statsman
 Louis-Vincent-Joseph Le Blond de Saint-Hilaire (1766–1809), fransk general

Robotskapade USAförgreningar